Tuka (genre), dans- en muziekstijl in Suriname
 Tuka (Estland), plaats in Lääne-Nigula in Estland

Namen

Voornaam 
 Tuka Rocha (1982-2009), een Braziliaans autocoureur

Achternaam 
 Vojtech Tuka (1880-1946), een Slowaaks jurist, journalist en politicus
 Amel Tuka (1991), een atleet uit Bosnië en Herzegovina